Игор Перовић може да се односи на:

 Игор Перовић (кошаркаш)
 Игор Перовић (музичар)